Concita De Gregorio (Pisa, 19 de noviembre de 1963) es una periodista, escritora y presentadora de televisión italiana. Fue columnista de La Repubblica y fue directora de l'Unità de 2008 a 2011.

Biografía 
Nació en Pisa en 1962, de madre española y padre italiano. Después de graduarse de la escuela secundaria clásica, se graduó en Ciencias políticas con honores a la Universidad de Pisa. Después de inscribirse en el registro de periodistas italianos, comenzó a escribir sobre política en La Repubblica, donde obtuvo un gran éxito. En 2001 publicó Non lavate questo sangue, un diario de los acontecimientos del G8 en Génova, y un relato para la revista literaria de Adelphi. En 2006 publica para Arnoldo Mondadori Editore Una madre lo sa, entre los finalistas al año siguiente del Premio Bancarella. De 2008 a 2011 fue directora del diario de izquierda italiano más importante, L'Unità, convirtiéndose en la primera y única mujer en dirigir el histórico diario. Los años siguientes trabajó en televisión como comentarista y periodista, participando en programas de televisión de debate político. Desde 2021, junto a David Parenzo, conduce In onda, un programa de televisión sobre política y actualidad emitido en La7. En abril de 2023 se convirtió en directora de Hollywood Reporter Rome, la primera edición europea de la revista estadounidense.

Referencias 

Presentadores de televisión de Italia
Periodistas de Italia
Nacidos en Pisa